Боян Петров може да се отнася за:

 Боян Петров (артист) (1897 – 1976), български драматичен артист
 Боян Петров (художник) (1902 – 1971), български художник
 Боян Петров (1973 – 2018), български зоолог и алпинист

Вижте също 
 Петров